Csehország
 Bohutín, település a Příbrami járásban
 Bohutín, település a Šumperki járásban
 Bohutín, Lidmaň településrésze a elhřimovi járásban